«Арсенал» — белорусский футбольный клуб из города Дзержинск. Основан в 2018 году. С сезона 2023 команда играет в Первой лиге.

История 
О создании клуба стало известно в январе 2019 года. Основателями нового клуба стали белорусский предприниматель Алексей Мелешкевич и шведский бизнесмен Алекс Русхольм, президент шведского футбольного клуба АФК Эскильстуна. Команда составлена в основном из недавних дублёров клубов Высшей лиги с привлечением опытных белорусских игроков. Клуб сразу подал заявку для участия во Второй лиге. Свой первый официальный матч команда провела 20 апреля 2019 года, одержав в нём победу. В дебютном для себя сезоне команда заняла 1-е место и вышла в Первую лигу. В первом для себя сезоне в первой лиге команда заняла 4 место, отстав от третьего места на 6 очков. В 2021 году стали победителем первой лиги и завоевали путёвку в высшую лигу.

В ноябре 2022 года после вылета из Высшей лиги по сообщениям источников основатель и владелец клуба Алексей Мелешкевич сообщил об прекращении его существования. На следующий день, 21 ноября 2022 года, в пресс-службе сообщили о том, что клуб продолжит своё существование и уже начинает готовиться к новому сезону в Первой лиге.

В январе 2023 года в пресс-службе сообщили, что клуб официально будет выступать в Первой лиге.

Достижения 
Первая лига

Победитель: 2021

Вторая лига Белоруссии

Победитель: 2019

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Сергей Васильевич Павлюкович
 Тренер —  Андрей Александрович Горбунов
 Тренер —  Александр Александрович Шагойко
 Тренер вратарей —  Игорь Николаевич Кутепов

Состав команды

Главные тренеры

Статистика

Стадион 
Команда играет на стадионе «Городея». Футбольное поле размером 110 × 70 м, общей площадью 0,73 га с естественным газонным покрытием. Стадион оборудован трибунами для зрителей, на которых установлены пластиковые сидения на 1625 мест.

Символика клуба 
С 2019 года официальными цветами клуба стали: красный, белый.

Форма клуба

Экипировка и спонсоры

Примечания 

Футбольные клубы Белоруссии
Дзержинск (Минская область)